Breitenborn bezeichnet

Personen:
 Hugo Breitenborn (1894–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Politiker (KPD)
 Konrad Breitenborn (* 1950), deutscher Historiker und Politiker (FDP), MdL

 Orte:
 Breitenborn (Biebergemünd), zusammen mit Lützel ein Ortsteil der Gemeinde Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Breitenborn (Gründau), einen Ortsteil der Gemeinde Gründau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Breitenborn (Rochlitz), einen Ortsteil der Stadt Rochlitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Breitenborn (Wüstung), wüst gefallener Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Ebsdorfergrund, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

 Quellen:
 Breitenborn (Karstquelle), eine Karstquelle bei Berkatal, Werra-Meißner-Kreis, Hessen